Joan IV Malatesta de Sogliano fou fill de Joan III Malatesta de Sogliano. Fou comte sobirà de Sogliano (associat al germà Malatesta III Malatesta de Sogliano), i senyor de Pennabilli, Roncofreddo, Ciola dei Malatesti, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Pietra dell'Uso, Montepetra, Strigara, Gaggio, Villalta, Spinello, Strigara, San Martino in Converseto, Montecodruzzo, Seguno, Tornano, Serra i Borghi vers el 1442.

Governador de Cesena el 1431.

Va ser confirmat com a senyor de San Martino in Converseto per un diploma donar a Rímini el 15 de juliol de 1437 (reconfirmat el 1441) i li fou promès el feu de Pondo si es casava amb Espèria Brancaleoni de Casteldurante però com que la boda no es va fer no la va arribar a adquirir.

Va morir vers el 1452. Estava casat amb Isabel·la Visconti, vídua de Galeotto Brancaleoni senyor de Casteldurante, i filla de Luchino Visconti (fill natural de Luchino I Visconti de Milà). Va deixar dos fills Carlo I Malatesta de Sogliano i Joana.

Comtes de Sogliano